Флаг «муниципального образования — Ря́жский муниципальный район Рязанской области» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 апреля 2000 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 657.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, продольно разделённое на три равновеликих горизонтальных полосы: золотисто-жёлтую, лазоревую и белую. В центре средней лазоревой полосы помещено изображение золотисто-жёлтого ромба в пояс, имеющего высоту равную ширине полосы и соотношение собственных высоты к ширине 4:5».

Обоснование символики

См. также

Примечания